Призвание апостолов — эпизоды жития Иисуса Христа, описанные в Новом Завете, и созданные на этот сюжет произведения искусства:

Эпизоды 
 Призвание апостолов Петра и Андрея — см. Чудесный улов
 Призвание апостола Павла, Обращение Савла на пути в Дамаск — см. Путь в Дамаск

Произведения 
 Призвание апостола Матфея — картина Караваджо
 Призвание первых апостолов — фреска Гирландайо (о Петре и Андрее)